Faulbaum bezeichnet 
 Faulbaum, eine Pflanzenart

Faulbaum ist der Familienname von
 Enzo Faulbaum (* 1998), chilenischer Leichtathlet
 Frank Faulbaum (* 1943), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Paul Faulbaum (1891–nach 1969), deutscher Reformpädagoge